«Say Hello to the Angels»/«NYC» — второй сингл американской пост-панк группы Interpol. Он был выпущен 14 апреля 2003 года как дубль-А-сингл, названный по двум песням с дебютного альбома Interpol Turn on the Bright Lights.

Сингл «Say Hello to the Angels»/«NYC» занял 65-е место в британском чарте UK Singles Chart. Американский музыкант Моби дал песне «NYC» 8-е место в собственной подборке десяти лучших песен 2000-х годов.

В 2003 году на песню «NYC» вышел музыкальный клип режиссёра Дуга Эйткена

Списки композиций 

Компакт-диск (OLE 582-2)
«Say Hello to the Angels» — 4:28
«NYC» — 4:21
«NYC» (демоверсия) — 4:28

7-дюймовая грампластинка (OLE 582-7)

«Say Hello to the Angels» — 4:28
«NYC» — 4:21

Примечания

Ссылки 

 Музыкальный клип «NYC» на сайте YouTube



Синглы Interpol
Песни 2003 года
Синглы Matador Records